NSV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Noosaville (Australia)
 NSV  – mitragliatrice pesante sovietica
 Nationalsozialistische Volkswohlfahrt  – organizzazione di assistenza sociale attiva durante il Terzo Reich